Ранджбар (, ; с персидского «пахарь», «батрак») — термин, топоним, фамилия.

Известные носители 
 Ранджбар, Азита — американская учёная в области гендерных исследований, профессор университетов Огайо и Пенсильвании.
 Ранджбар Мобаракех, Масуд — иранский ботаник.
  — иранский футболист («ПАС» Тегеран).

Топоним 
 Ранджбар — село в Аджикабульском районе Азербайджана.

Иное 
 Ранджбар — особая категория феодально-зависимых крестьян в Закавказье.
 Ранджбар — таджикский футбольный клуб из г. Восе.
 Ранджбар — азербайджаноязычная газета, издававшаяся в Армянской ССР в 1920-е годы.

См. также 
 Ранчпар — село в Араратской области Армении.
 Ранджбарлар — село в Агджабединском районе Азербайджана.
 Нидои ранджбар («Голос труженика») — таджикская газета, орган Коммунистической партии Таджикистана.
  (Рабочая партия Ирана) — политическая партия маоистского толка, действовавшая в Иране в 1979—1981 годах, позднее запрещённая.